Earle (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Earle (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland